Volksallianz steht für:
 Volksallianz, eine ehemalige politische Partei in Island
 Volksallianz (Türkei), ein Wahlbündnis der türkischen Parteien AKP und MHP
 Volksallianz, Gründungsname der Partei Russland der Zukunft
 Volksallianz für Demokratie, eine thailändische politische Bewegung